Математи́ческий объе́кт — абстрактный объект, определяемый и изучаемый в математике (или в философии математики).

Примеры: число, множество, функция, треугольник, группа, отношение порядка.

В современной математике приняты следующие соглашения:
 При определении объекта задаются его название и перечень свойств (обычно в виде списка аксиом).
 Любой математический объект, свойства которого непротиворечивы, считается допустимым и существующим.

Происхождение математических объектов может быть различным.
 Идеализация реального объекта, например: математический шар есть идеализация предмета круглой формы.
 Обобщение или дополнение другого математического объекта, например: метрическое пространство можно рассматривать как обобщение евклидова пространства, а комплексные числа — как расширение системы вещественных чисел.
 Выделение из другого математического объекта части (подмножества), определяемой заданными свойствами, например: алгебраические числа есть подмножество комплексных чисел.

В прикладной математике главной задачей является создание адекватной математической модели исследуемого природного объекта. Модель представляет собой совокупность математических объектов, свойства и взаимосвязи которых должны отражать реальное поведение природного объекта.

Примечания

Литература 
 Бурбаки Н. Основные структуры анализа. Книга 1. Теория множеств. М.: Мир, 1965, стр. 317—325.

Ссылки 
 Abstract Objects, Stanford Encyclopedia of Philosophy 
 
 AMOF: The Amazing Mathematical Object Factory 
 Mathematical Object Exhibit 

Философия математики
Объекты